Vissani kan syfta på:

Geografi

Grekland 

 Víssani, ort, Epirus, Nomós Ioannínon,

Italien 

 Vissani (ort i Italien), Marche, Provincia di Macerata, 

Robotskapade Greklandförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar